

Hydronyme

 Le Lasset est un torrent français qui coule dans les Pyrénées ariégeoises.
 Le Lasset est un cours d'eau du Béarn, qui s'écoule dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme